VTV puede referirse a los siguientes canales de televisión:

 Canal VTV Gasteiz, de Vitoria (España).
 VTV (Uruguay), nacido en 2003.
 VTV Los Andes, chileno.
 VTV (Yungay), chileno de Yungay.
 VTV (Paraguay), nacido en 1986.
 VTV (El Salvador), salvadoreño, reemplazado por TCS+.
 VTV (Honduras), hondureño.
 VTV (Venezuela), con sede en Caracas.
 Vietnam Television.

Además, puede hacer referencia a:
 VTV (Argentina), verificación técnica de vehículos en Argentina.